Monotonie (logica)
 Monotonie (psychologie)